Montefortino, comune italiano;
 Montefortino, frazione del comune di Arcevia;
 Montefortino, antico nome di Artena.